Quintin Hogg peut faire référence à:

Quintin Hogg (1845–1903), marchand anglais et philanthrope, également un pionnier du football,
Quintin Hogg (1907–2001), son petit-fils, homme politique anglais et Lord Chancellier, 1970–1974, 1979–1987